Aristides Calvani (1918-1986) – politico, diplomatico e accademico venezuelano
 Bruno Calvani (1904-1985) – scultore e pittore italiano
 Luca Calvani (1974) – attore e conduttore televisivo italiano
 Giovanni Calvani (1918-...) – calciatore italiano
 Marco Calvani (1963) – allenatore di pallacanestro italiano
 Marco Calvani (1980) – drammaturgo, regista e attore italiano
 Sandro Calvani (1952) – consulente italiano, studioso dell'innovazione creativa e del pensiero debole
 Vittorio Calvani (1939) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Pagine correlate 
 Calvano
 Galvani